Музыка́льная критика — анализ и оценка произведений музыкального искусства. В широком смысле элементы музыкальной критики могут содержаться в любом развёрнутом профессиональном высказывании, и вплоть до XVIII века музыкальная критика представляла собой интегральную часть специализированных трактатов о музыке и более общих гуманитарно-философских трудов. С появлением периодической печати постепенно возникла музыкальная критика в более узком смысле слова, позиционирующая себя как экспертная оценка музыкальных произведений, адресованная более или менее широкому кругу их слушателей. И такая критика, однако, вырастает из предшествующей аналитической работы, производимой музыковедением, — как отмечал Ю. В. Келдыш и д. р.

Объективная критическая оценка того или иного творческого факта невозможна без учёта конкретных условий его возникновения, места, занимаемого им в общем процессе музыкального развития, в общественной и культурной жизни данной страны и народа в определённую историческую эпоху. Для того, чтобы быть доказательной и убедительной, эта оценка должна опираться на твёрдые методологические основы и накопленные результаты исторического и теоретического музыковедческого исследования.

В развитии как музыкальной критики, так и музыкальной журналистики (ориентированной в большей степени на изложение фактов, чем на отстаивание определённых эстетических концепций) сыграло большую роль становление в XIX веке специализированных периодических изданий широкой читательской ориентации — прежде всего, первой «Всеобщей музыкальной газеты», открывшейся в 1798 году. В то же время на всём протяжении XIX столетия развивалась и критика в музыкальных разделах изданий общего профиля. Как источник заработка, но также и как платформу для высказывания своей точки зрения, возможность публикации статей о музыке в газетах и журналах общего профиля использовали многие крупные музыканты — например, Роберт Шуман и Гектор Берлиоз.

Примечания

Литература 
  Christian Goubault, La Critique musicale dans la presse française de 1870 à 1914, Slatkine, Genève, 1984. ISBN 2-05-100542-7. 
  Emmanuel Reibel, L'Écriture de la critique musicale au temps de Berlioz, H. Champion, Paris, 2005. ISBN 2-7453-1227-8. 
 Бронфин Е. Ф. О современной музыкальной критике [Текст] : Пособие для семинаров / Е. Бронфин. - Москва : Музыка, 1977. - 320 с.
 Бронфин Е.Ф. Методика курса музыкальной критики / Е. Бронфин. - М. : Музыка, 1988. - 47,[1] с.; 22 см. - (Вопр. истории, теории, методики).; ISBN 5-7140-0059-5
 (укр.) Зінькевич О. С., Чекан Ю. І. Музична критика. Теорія та методика. Навчальний посібник. — Чернівці: Книга XXI, 2007. ISBN 978-966-2147-03-2

Критика в искусстве